Dominique Lebrun peut désigner :
 Dominique Lebrun (1950-), un artiste plasticien, historien de cinéma et journaliste français ;
 Dominique Lebrun (1952-), un haut fonctionnaire français ;
 Dominique Lebrun (1957-), un prélat catholique français, évêque de Saint-Étienne puis archevêque de Rouen.